Ел Дадо има више значења:

 Ел Дадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дадо (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дадо (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дадо (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику